Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2014 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 24 do 30 marca 2014 w hali Saitama Super Arena w Saitamie.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. Ich wyniki miały wpływ na liczbę zawodników, jaką dany kraj mógł wystawić na kolejnych mistrzostwa świata.

Mistrzem świata w konkurencji solistów został Japończyk Yuzuru Hanyū. W konkurencji solistek triumfowała jego rodaczka Mao Asada. W parach sportowych złoty medal zdobyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy, zaś w parach tanecznych Włosi Anna Cappellini i Luca Lanotte.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego był Finnstep.

Przypisy

Bibliografia 
 

2014
2014 w łyżwiarstwie figurowym
2014 w Japonii
Zawody sportowe w Saitamie